Альмуния () — испанская фамилия. Известные носители:
 Альмуния, Мануэль (род. 1977) — испанский футболист.
 Альмуния, Хоакин (род. 1948) — испанский и европейский политик.